Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Sandy Collins e Elna Reinach che hanno battuto in finale Yayuk Basuki e Caroline Vis 5-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (quarti di finale)
 Nicole Bradtke /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Elna Reinach (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Nashville 1991